Termin TAS ima više značenja.

 Tasmanija, savezna država Australije
 Toksin-antitoksin sistem, set od dva ili više blisko srodnih gena koji zajedno kodiraju proteinski otrov i korespondirajući antidot.